Фо́лиевая кислота́ (, CAS-код 59-30-3, брутто-формула C19H19N7O6) — лекарственное средство, синтетический витамин В9 (Вс). Жёлтый или желтовато-оранжевый кристаллический порошок. Практически нерастворим в воде и спирте, легко растворим в щелочах. Гигроскопичен. Разлагается на свету.

Фармакологическое действие 
Может синтезироваться микрофлорой кишечника. В организме фолиевая кислота восстанавливается до тетрагидрофолиевой кислоты, являющейся коферментом, участвующим в различных метаболических процессах. Необходима для нормального созревания мегалобластов и образования нормобластов. Стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот (в том числе глицина, метионина), нуклеиновых кислот, пуринов, пиримидинов, в обмене холина, гистидина.

Фармакокинетика 
Фолиевая кислота, назначаемая в виде лекарственного средства, хорошо и полно всасывается в желудочно-кишечном тракте, преимущественно в верхних отделах 12-перстной кишки (даже при наличии синдрома мальабсорбции на фоне тропического спру, в то же время пищевые фолаты плохо усваиваются при синдроме мальабсорбции). Интенсивно связывается с белками плазмы. Проникает через ГЭБ, плаценту и в грудное молоко. TCmax — 30—60 мин.

Депонируется и метаболизируется в печени с образованием тетрагидрофолиевой кислоты (в присутствии аскорбиновой кислоты под действием дигидрофолатредуктазы).

Выводится почками преимущественно в виде метаболитов; если принятая доза значительно превышает суточную потребность в фолиевой кислоте, то выводится в неизменённом состоянии.

Выводится с помощью гемодиализа.

Применение 

Показания
Лечение мегалобластной анемии, при отравлении метанолом как дополнительное средство.

Гипо- и авитаминоз фолиевой кислоты, в том числе при тропической и не тропической спру, неполноценном питании, беременности, в младенческом и детском возрасте, у пациентов, принимающих противоэпилептические лекарственные средства.

Противопоказания
Гиперчувствительность.

С осторожностью
Пернициозная анемия и другие мегалобластные анемии с дефицитом цианокобаламина.

Побочное действие
Аллергические реакции — кожная сыпь, кожный зуд, бронхоспазм, эритема, гипертермия.

В январе 2014 года были опубликованы результаты исследования, проведенного канадскими исследователями из больниц Святого Михаила (Торонто). Ученые изучали риски развития рака молочной железы у женщин, принимающих фолиевую кислоту, и обнаружили, что препараты фолиевой кислоты, принимаемые пациентами с раком молочной железы, могут способствовать росту злокачественных клеток. Данное исследование показало, что потребление фолиевой кислоты в дозировке 2,5 мг 5 раз в сутки на протяжении 2-3 месяцев способствует росту существующих предраковых и раковых клеток в молочных железах грызунов. Несколькими годами ранее, в 2008 году учеными из Университета Южной Калифорнии была установлена связь между приемом витаминных добавок с фолиевой кислотой и повышением риска развития рака простаты более чем в два раза.

Режим дозирования 
Внутрь.

Мегалобластная анемия: взрослым и детям любого возраста начальная доза — до 1 мг/сут. При применении больших доз может возникать резистентность. Поддерживающее лечение: для новорожденных — 0,1 мг/сут, для детей до 4 лет — 0,3 мг/сут, для детей старше 4 лет и взрослых — 0,4 мг, при беременности и лактации — 0,8 мг/сут, но не менее 0,1 мг/сут.

С лечебной целью (в зависимости от тяжести авитаминоза) взрослым — до 5 мг/сут в течение 20-30 дней, детям — в меньших дозах.

Для профилактики (исходя из суточной потребности) взрослым назначают 150—200 мкг/сут, детям до 3 лет — 25—50 мкг/сут, 4—6 лет — 75 мкг/сут, 7—10 лет — 100 мкг/сут; в период беременности — по 400 мкг/сут, в период лактации — по 300 мкг/сут.

Доза препарата должна быть повышена при сопутствующем алкоголизме, гемолитической анемии, хронических инфекционных заболеваниях, одновременном приёме противосудорожных лекарственных средств, после гастрэктомии, синдроме мальабсорбции, при печёночной недостаточности, циррозе печени, стрессе.

Взаимодействие 
Снижает эффект фенитоина (требуется увеличения его дозы).

Анальгезирующие лекарственные средства (длительная терапия), противосудорожные препараты (в том числе фенитоин и карбамазепин), эстрогены, пероральные контрацептивы увеличивают потребность в фолиевой кислоте.

Антациды (в том числе препараты Ca2+, Al3+ и Mg2+), колестирамин, сульфонамины (в том числе сульфасалазин) снижают абсорбцию фолиевой кислоты.

Метотрексат, пириметамин, триамтерен, триметоприм ингибируют дигидрофолатредуктазу и снижают эффект фолиевой кислоты (вместо неё пациентам, применяющим эти препараты, следует назначать кальция фолинат).

В отношении препаратов Zn2+ однозначная информация отсутствует: одни исследования показывают, что фолаты ингибируют абсорбцию Zn2+, другие эти данные опровергают.

Особые указания 
Для профилактики гиповитаминоза В9 наиболее предпочтительно сбалансированное питание. Продукты, богатые витамином В9, — зеленые овощи (салат, шпинат), свежая печень, бобовые, свекла, яйца, сыр, орехи, злаки.

Фолиевую кислоту не применяют для лечения B12-дефицитной (пернициозной), нормоцитарной и апластической анемии, а также анемии рефрактерной к терапии. При пернициозной (B12-дефицитной) анемии фолиевая кислота, улучшая гематологические показатели, маскирует неврологические осложнения. Пока не исключена пернициозная анемия, назначение фолиевой кислоты в дозах, превышающих 0,1 мг/сут, не рекомендуется (исключение — беременность и период лактации).

Следует иметь в виду, что пациенты, находящиеся на гемодиализе, нуждаются в повышенных количествах фолиевой кислоты.

Во время лечения антациды следует применять спустя 2 ч после приема фолиевой кислоты, колестирамин — за 4—6 ч до или спустя 1 ч после приема фолиевой кислоты.

Следует иметь в виду, что антибиотики могут искажать (давать заведомо заниженные показатели) результаты микробиологической оценки концентрации фолиевой кислоты плазмы и эритроцитов.

При применении больших доз фолиевой кислоты, а также терапии в течение длительного периода возможно снижение концентрации витамина B12.

Примечания

Ссылки 
 Фолиевая кислота — механизм действия, симптомы недостатка, безопасность применения, дозировки и противопоказания

Стимуляторы гемопоэза
Витамины и витаминоподобные средства